Рудольф Иосифович (Осипович) Карвовский ()— российский гражданский инженер и  литовско-польского происхождения.

Биография 
Родился в 1830 году в Ковно. Первоначальное образование получил дома и частью в ковенской гимназии. В 1844 году поступил в Петербургское строительное училище, которое окончил в 1850 году со званием архитекторского помощника и чином XII класса. После окончания в 1850 году института гражданских инженеров работал в Пермской строительной дорожной комиссии. В 1865 году он стал младшим архитектором в строительном отделении Пермского губернского правления. В дальнейшем он работал помощником производителя работ, затем — архитектором и, наконец, городским архитектором. В 1871—1874 годах он также работал земским архитектором. В 1874 году получил должность губернского архитектора Уфы. 17 августа 1875 года произведён в коллежские советники.

Он также входил в различные общества: в Комитет по устройству Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге и в Пермскую комиссию Уральского общества любителей естествознания.

Скончался в Перми в 1896 году и был похоронен на Егошихинском кладбище.

Адреса в Перми 
 Улица Вознесенская (Луначарского), 44. В 1883 году архитектор построил для себя 1-этажный деревянный дом. Снесен в 1980-х.

Известные работы

Пермь 
 Дом Дягилева (перестроен по его проекту).
 Духовное училище (по плану чертежника А. Пермякова).
 Здание военных кантонистов.
 Пересыльная тюрьма (ныне — здание Пермского театра кукол).
 Городской театр.
 Каланча 1-й пожарной части.
 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (ул. Пушкина, 28).
 Пермский окружный суд (ул. Куйбышева, 39).

Кунгур 
 Гостиный двор.
 Дом Грибушина.
 Здания богадельни и сиропитательного заведения (по готовым проектам).
 Особняк Софронова.
 Дом и кожевенный завод купца В. Е. Фоминского.

Другие места 
 здание Народного дома в Челябинске.
 Проекты реконструкции зданий тюрем в Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Красноуфимске, Осе, Соликамске, Чердыни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Похороненные на Егошихинском кладбище